McLarty ist der Familienname folgender Personen:
Colin McLarty (* 1951), US-amerikanischer Mathematiker und Philosoph
 Mack McLarty (* 1946), US-amerikanischer Politiker, Stabschef des Weißen Hauses (1993–1994)
 Ron McLarty (1947–2020), US-amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller

en:McLarty